Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 Australie
 
 Canada
 
 France
  de chars de combat
  de chasseurs à pied
  de mitrailleurs malgaches
  de tirailleurs sénégalais
 Royaume-Uni
 
 Singapour
 
 Union soviétique

Voir aussi 
 
 

Homonymie d'unités militaires